Castel Sant'Angelo ima više značenja:
 Castel Sant'Angelo, Macerata
 Castel Sant'Angelo, Rieti